Andsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Andsjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Andsjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (30,9 ha)
Andsjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (6,78 ha)
Andsjön (Markaryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun, 
Andsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Andsjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (1,9 ha)
Andsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (22,3 ha)
Lilla Andsjön, sjö i Lindesbergs kommun, 
Stora Andsjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (8,3 ha)
Andsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun, 
Andsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (13,1 ha)
Andsjön (Undersåkers socken, Jämtland, 701633-136935), sjö i Åre kommun, 
Andsjön (Undersåkers socken, Jämtland, 701707-137207), sjö i Åre kommun,  (95,6 ha)
Väster-Andsjön, sjö i Bräcke kommun,  (25,4 ha)
Öster-Andsjön, sjö i Bräcke kommun,  (53,4 ha)

Se även
Annesjön (Andsjön?), sjö i Lerums kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn